Ла-Шапе́ль-Гаселі́н, Ла-Шапель-Ґаселін () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ренна, 55 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Шапель-Гаселін і Гленак було приєднано до муніципалітету Ла-Гасії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 302 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 777,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-Гаселін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Гаселін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан